Long Tân (Bà Rịa-Vũng Tàu)
 Long Tân (Bình Dương)
 Long Tân (Đồng Nai)
 Long Tân (Bình Phước)
 Long Tân (Sóc Trăng)